Barbara Blatter (née en 1970), cycliste suisse ;
 Ethelbert Blatter (1877-1934), jésuite et botaniste suisse ;
 Sepp Blatter (né en 1936), homme d'affaires et ex-dirigeant sportif suisse, ex-président de la FIFA ;
 Silvio Blatter (né en 1946), écrivain suisse.

Homonymie de patronyme
Patronyme suisse